

Финал кубка Украины по футболу 2015 — финальный матч двадцать четвёртого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 4 июня 2015 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержала киевская команда, заработав, таким образом, одиннадцатый, в своей истории, Кубок Украины.

История взаимоотношений 
На момент проведения матча, в розыгрышах Кубка Украины «Динамо» и «Шахтёр» между собой встречались одиннадцать раз: семь раз — в финальных матчах и по одному разу на стадиях 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 финала. В этих противостояниях 7 раз побеждали «горняки», четыре — «динамовцы». По разнице забитых и пропущенных голов преимущество также на стороне «Шахтёра» — 20:12.

Ранее «Динамо» выигрывало Кубок Украины 10 раз, «Шахтёр» — 9.

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2015

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги
 Протокол матча на сайте Федерации Футбола Украины

2015
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015
Футбольные соревнования в Киеве
События 4 июня
Июнь 2015 года